Паппенгейм:

 Паппенгейм (Паппенхайм) — город в Германии и графство в составе Священной Римской империи.
 Паппенгейм, Берта (1859—1936) — защитница прав женщин и основательница Иудейского союза женщин; пациентка Йозефа Брейера и Зигмунда Фрейда.
 Паппенгейм, Готфрид (1594—1632) — имперский военачальник, участник Тридцатилетней войны.
 Паппенгейм, Соломон (; 1740—1814) — немецкий гебраист.

Примечания